Java — язык программирования.
 Java — программная платформа.

См. также 
 Ява (значения)